Met de Stoel van Petrus kan bedoeld worden:

 De Heilige Stoel, het ambt van Paus of de hoogste macht in de Katholieke Kerk. De aanduiding is informeel, officieel spreekt men van de "Santa Sede" of "Heilige Stoel".
 Een in de Sint-Pieter bewaarde houten cathedra: de "Cathedra Petri".